Por amarte tanto puede referirse a:
Por amarte tanto (telenovela) (1993), una telenovela venezolana realizada por Venevisión
Por amarte tanto (álbum) (1993), el nombre del séptimo y penúltimo álbum de estudio del cantante, compositor y actor de telenovelas venezolano Guillermo Dávila.